Publi Corneli Cos I, tribú amb potestat consolar el 415 aC.
 Publi Corneli Cos II, tribú amb potestat consolar el 408 aC.